Puchar Narodów Afryki 1990 był 17 edycją Pucharu Narodów Afryki. Turniej odbył się w Algierii. 8 drużyn rywalizowało w 2 grupach. Mistrzem pierwszy raz została reprezentacja Algierii, pokonując w finale Nigerię 1:0.

Eliminacje

Preeliminacje 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans:

I runda 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans:

II runda 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

* Awans: 

Awans do finałów Pucharu Narodów Afryki 1990 wywalczyły zespoły: Egiptu, Nigerii, Kenii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu i Zambii. Stawkę uzupełniły drużyny Algierii (gospodarz) i Kamerunu (obrońca tytułu).

Grupa A 
Wszystkie mecze grupy A rozegrano w Algierze.

Grupa B 
Wszystkie mecze grupy B rozegrano w Annabie.

Półfinały

Mecz o III miejsce

Finał

Strzelcy

4 gole 
 Djamel Menad

3 gole 
 Djamel Amani 
 Rashidi Yekini

2 gole 
 Rabah Madjer 
 Chérif Oudjani 
 Emmanuel Maboang 
 Abdoulaye Traoré 
 Webby Chikabala

1 gol 
 Chérif El Ouazzani 
 Saib 
 Adel Abdel El Rahman 
 Kagui 
 Uche Okechukwu 
 Jay-Jay Okocha 
 Mamadou Diallo 
 Moussa Ndao 
 Linos Mkawaza

Samobójczy 
 Abdelhakim Serra  dla 

Puchar Narodów Afryki
1990 w piłce nożnej
Piłka nożna w Algierii
1990 w Afryce